Груневальд () — географическое название:
 Груневальд (лес) — крупный лесной массив на западе Берлина;
 Охотничий дворец Груневальд в одноимённом лесу;
 Груневальд — административный район в составе округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф;
 Груневальд (вокзал) — железнодорожный вокзал вблизи леса Груневальд.

См. также 
 Грюнвальд (значения)
 Грюневальд